Bessler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bessler (1905–1975), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Autor und Dramaturg
 Gerd Bessler, deutscher Komponist († 2011)
 Johann Bessler (1681–1745), deutscher Erfinder zahlreicher Maschinen, die er als Perpetua Mobilia präsentierte und vorführte
 John Bessler (* 1967) US-amerikanischer Rechtswissenschaftler 
 Maria Aleidis Beßler (geb. als Josephine Beßler) (1870–1928), deutsche römisch-katholische Ordensfrau (Zisterzienserinnen)
 Otto Beßler (1909–1972), deutscher Apotheker, Professor für Pharmakognosie und Pharmaziehistoriker
 Otto Beßler (1931–2017), deutscher Hochschullehrer und Medizinalrat in Heiligenstadt
 Wolfgang Bessler (* 1953), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Besler
 Bäsler, Baesler 
 Bäßler, Baessler
 Beseler